Jack může být:

 Jack (jméno) – mužské křestní jméno
 Union Jack – jiný název pro vlajku Spojeného království
 Captain Jack – německé hudební duo
 Black Jack – karetní hra obvykle provozovaná v kasinech
 jack (konektor) – elektrotechnická součástka pro spojování slaboproudých kabelů
 Jack Bull – film z roku 1999
 Strýček Jack – hlavní postava ze songu Jackova píseň od Jiřího Voskovce a Jana Wericha
 Jana Jacková – česká šachistka
 Jack (pavián) – pavián, který se proslavil jako asistent signalisty

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Jack“
 Seznam článků začínajících na „Jackie“

Externí odkazy